Le presenti tabelle riassumono i risultati elettorali del Partito dei Comunisti Italiani nelle regioni italiane. I valori espressi si riferiscono alla percentuale sui voti validi. Per le elezioni politiche, il dato si riferisce all'elezione della Camera dei deputati, prendendo in considerazione la parte proporzionale durante i periodi in cui sono state in vigore la legge Mattarella, ad eccezione del dato della Valle d'Aosta, che ha votato anche durante tale periodo con il sistema maggioritario.

Legenda 
P = Elezioni politiche
R = Elezioni regionali
E = Elezioni europee
     = La lista non è stata presentata in questa regione e in questa tornata elettorale
N.D. = La tornata elettorale non si è tenuta in questa regione

Risultati

Dal 1999 al 2010

Dal 2010 alla dissoluzione

Note

Voci correlate 
 Partito dei Comunisti Italiani
 Partito Comunista Italiano (2016)

Collegamenti esterni 
 

Partito dei Comunisti Italiani
Partito dei Comunisti Italiani